Sado se poate referi la:

 Insula Sado, o insulă în Japonia.
 Municipiul Sado, o localitate în Japonia, în prefectura Niigata.
 Asteroidul 118230 Sado, un corp ceresc numit după insula Sado.